Conagher é um filme produzido em 1991 para o canal Turner Network Television (TNT) do gênero faroeste, com direção de Reynaldo Villalobos e baseado em romance homônimo de Louis L'Amour.

Telefilmes dos Estados Unidos de 1991
Filmes em língua inglesa
Filmes de faroeste dos Estados Unidos
Filmes baseados em obras de Louis L'Amour